Inland Empire peut désigner :
 Inland Empire, une région de la Californie
 Inland Empire, une région de la région Nord-Ouest Pacifique
 Inland Empire, un film de David Lynch

Homonymie de toponyme